Narcisse-Achille de Salvandy (1795-1856), personnalité politique, ministre et écrivain français ;
 Paul de Salvandy (1830-1908), son fils, personnalité politique française.